Pingfeng bezeichnet:

 Pingfeng (Fengkai) (平凤镇), Großgemeinde im Kreis Fengkai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Pingfeng (Vorderer Gorlos) (平凤乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Vorderer Gorlos in der chinesischen Provinz Jilin